Lafayette nebo La Fayette [lafajet] může znamenat:

příjmení osob
 Markýz Lafayette, Gilbert du Motier, markýz de La Fayette (1757–1834), francouzský šlechtic, který bojoval za americkou nezávislost
 Marie-Madeleine de La Fayette (1634–1693), francouzská spisovatelka
 James Lafayette (1853–1923), britský portrétní fotograf

místní názvy
 La Fayette (Alabama), město v USA
 Lafayette (Indiana), město v USA
 Lafayette (Louisiana), město v USA
 Lafayette (Kalifornie), obec v USA
 Lafayette County, pět okresů v USA

ostatní
 Galeries Lafayette, řetězec francouzských obchodních domů
 Hôtel Concorde La Fayette, výškový hotel v Paříži
 Lafayette Escadrille, americký film z roku 1958
 Třída Lafayette, americké jaderné ponorky
 Třída La Fayette, třída fregat francouzského námořnictva

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení